Als Rauhe Berge werden folgende Höhenzüge bezeichnet:

 das Gebiet um die Marienhöhe in Berlin-Tempelhof, siehe Marienhöhe (Berlin)
 eine Hügelkette im Osten von Berlin-Steglitz, siehe Rauhe Berge (Berlin-Steglitz)
 eine Erhebung in der Gemeinde Seddiner See, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, siehe Rauher Berg (Seddiner See)
 eine Hügelkette in Großhansdorf nordöstlich von Hamburg
 ein Teil der Zauche bei Kloster Lehnin
 ein Berg () der Lüneburger Heide südöstlich Salzhausens